Pojem Kříž u potoka může mít více významů:

knižní zpracování
 Kříž u potoka – román Karoliny Světlé z roku 1868

filmová zpracování 
 Kříž u potoka (film, 1921) – československé drama režiséra Jana Stanislava Kolára z roku 1921
 Kříž u potoka (film, 1937) – československé drama režiséra Miroslava Jareše z roku 1937